Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Tecmesse, une Amazone tuée par Héraclès ;
 Tecmesse, femme d'Ajax le grand.
 En astronomie, 604 Tekmessa est un astéroïde.